Перацкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Перацкий, Бронислав Вильгельм (1895—1934) — польский политический деятель.
 Перацкий, Юзеф (1909—1988) — польский актёр театра и кино.